Priest River steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Priest River (Idaho), Ort in Idaho
 Priest River (Alaska), Fluss in Alaska
 Priest River (Pend Oreille River), Fluss in Idaho